Премьера восемнадцатого сезона полицейского процедурала «Закон и порядок: Специальный корпус» состоялась 21 сентября 2016 года на американском телеканале NBC; заключительная серия сезона вышла в эфир 24 мая 2017 года. В общей сложности, восемнадцатый сезон состоял из двадцати одного эпизода.

Актеры и персонажи

Основной состав 
 Маришка Харгитей — лейтенант Оливия Бенсон
 Келли Гиддиш — детектив Аманда Роллинс
 Айс Ти — детектив Фин Тутуола
 Питер Сканавино — детектив Доминик «Сонни» Кариси
 Рауль Эспарса — помощник окружного прокурора Рафаэль Барба

Второстепенный состав 
 Роберт Джон Берк — лейтенант Эд Такер
 Питер Галлахер — заместитель начальника полиции Уильям Доддс
 Кэлли Торн — адвокат Никки Стейнс
 Элизабет Марвел — адвокат Рита Калхун
 Делани Уильямс — адвокат Джон Бьюкенен
 Билл Ирвин — доктор Питер Линдстром

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 

Закон и порядок
Закон и порядок: Специальный корпус
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года